Salve-se Quem Puder - programa de televisão portuguesa
Salve-se Quem Puder - Rally da Juventude - filme brasileiro de 1972
Postal - Filme de 2007 conhecido no Brasil como "Salve-se quem puder"
Salve-se Quem Puder - telenovela brasileira de 2020
Desambiguação